ООО «НПФ «Аэромех» — машиностроительный завод в городе Луганск, производящий оборудование для очистки и калибровки зерна.

Предприятие 
Предприятие основано в 2001 году. Название «Аэромех» происходит от «аэро» — воздух, «мех» — механика.

Предприятие разрабатывает и производит аэродинамические сепараторы марки «САД», в которых использована технология высокоточной калибровки зерна по удельному весу.

На предприятии работает около 150 человек. В структуре — конструкторское бюро, экспериментальный участок, производственный цех, отдел технического контроля, отдел продаж, сервисный центр, отдел охраны, участок автотранспорта, отдел снабжения, отдел информационных технологий, бухгалтерия, юридический отдел.

Награды 
 Победитель Всеукраинского конкурса «100 лучших товаров Украины» в 2004, 2006, 2007, 2008, 2009.
 Победитель конкурса «Лучший отечественный товар Украины — 2006»,
 Победитель конкурса «Эталон качества — 2006» и другие.

Завод-клон 
После провозглашения независимости ЛНР, на Украине был создан завод-клон «Аэромех» в г. Кременная, по адресу ул. Харьковская, 37, и с сайтом  aeromeh.com.ua.

Галерея

Источники 
 Всеукраинский журнал «Наш выбор» № 3-4 (15-16), 2008 г., стр. 22-23. Статья «Наука на службе производства» 
 «Руководство украинского земледельца», 2009 г., Стр. 16. Статья о предприятии. 
 Руководство. «Машины для уборки зерновых и технических культур», 2009 г., Стр. 176-177. Машины для первичной переработки зерна - сепаратор САД.

Предприятия Луганска
Машиностроительные предприятия Украины